L'Élu peut désigner :

 L'Élu (The Chosen), un roman de l'écrivain américain Chaïm Potok publié en 1967 ;
 L'Élu (The Chosen), un film américain de Jeremy Kagan, sorti en 1981 et tiré du roman précédent ;
 L'Élu,  de la  de Charmed ;
 L'Élu,  de La Treizième Dimension ;
 L'Élu, le personnage de Néo dans Matrix, interprété par Keanu Reeves ;
 L'Élu, le personnage de Harry Potter dans Harry Potter et le Prince de sang-mêlé ;
 L’Élu (en) (The Chosen One), surnom donné au joueur de basket-ball Lebron James arrivé dans la ligne NBA quelques années après le départ de Michael Jordan.
L'Élu peut également désigner le personnage d'Anakin Skywalker (interprété par Hayden Christensen dans la Deuxième trilogie de Star Wars).
Dans la saga Star Wars qui est censé selon une ancienne prophétie "ramener l'équilibre de la force", concept crée par George Lucas lors de la Deuxième trilogie de Star Wars. Cependant Anakin par une manipulation de Palpatine, sombre dans le côté obscur en devenant Dark Vador lors de Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith, rendant plus intense le déséquilibre de la force. Mais, après plus de 30 ans, Dark Vador redevint Anakin Skywalker et jette Empereur Palpatine, puissant Seigneur Sith, dans le puits de Étoile Noire lors de Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi grâce au fils d'Anakin, Luke Skywalker. Ainsi, on peut en déduire qu'en tuant le sith, Anakin ramène l'équilibre dans la force et donc accompli sa destinée d'élu. Ce retour lui causa cependant sa perte et Luke finit comme dans la tradition de l'Ordre Jedi par bruler le corps de son père, ce qui fait de lui un fantôme de la force auprès de Yoda et de son ancien maitre Obi-Wan Kenobi. Par ailleurs en parallèle, on peut noter que selon des Jedi gris (qui ne font pas partie du Nouvel Ordre Jedi ou d'autres organisations, pensent qu'il n'existe aucun côté du bien ou du mal et qui se laissent uniquement guider par la Force), l'élu n'est pas censé détruire tous les sith mais renoncer définitivement à la dichotomie entre lumière et obscurité pour appréhender la Force dans sa totalité. C'était selon eux cette séparation et ce manichéisme entre les forces qui cause son déséquilibre, amenant souffrance et guerre dans la galaxie au cours des années. 
 Les Élus

Voir aussi